Annona coriacea — vegetal da família das anonáceas, popularmente conhecida por "ata"
Fruta-pinha — planta da família das anonáceas, também conhecida como "ata", "fruta-do-conde" ou "anona"
Rio Ața
Humanoide do Atacama
Ata de reunião — registro de eventos relevantes ocorridos em uma reunião deliberativa
 Áta — vila na Hungria
 Ata (meme)

Siglas 
 ATA — sigla para Advanced Technology Attachment, padrão para interligar dispositivos de armazenamento, como discos rígidos e drives de CD-ROM
 ATA ou Adaptador para telefone analógico — sigla para um adaptador de telefonia analógica, que permite o uso de telefones convencionais para efetuar chamadas via Internet
 ATA ou Allen Telescope Array — sigla para Allen Telescope Array, conjunto de rádio telescópios para pesquisa de vida extraterrestre inteligente
 ATA ou Taekwondo songahm — sigla para American Taekwondo Association
 ATA ou Academia Nacional de Artes e Ciências Televisivas — Academy of Television Arts and Sciences

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia
Desambiguações de televisão